Тала́нов — русская фамилия, происходящая от тюркского Талан, что означает удача, везение. Производное женского рода — Тала́нова.

Известные носители

Мужчины 
 Таланов, Александр Викторович (1901—1969) — советский писатель, журналист, сценарист; сын В. В. Таланова.
 Таланов, Виктор Викторович (1871—1936) — советский учёный-растениевод, селекционер, специалист по пшеницам и кукурузам. Член-корреспондент АН СССР.
 Таланов, Виктор Львович (род. 1951) — российский политический деятель.
 Таланов, Владимир Ильич (1933—2020) — советский и российский физик, академик РАН.
 Таланов, Дмитрий Николаевич (1957—2018) — российский дипломат.
 Таланов, Иван Михайлович (1910—1988) — советский тренер, преподаватель.
 Таланов, Иона Николаевич (1880—1926) — российский актёр театра и немого кино
 Таланов, Сергей Александрович (1960—2018) — советский и российский актёр театра и кино, клоун, акробат. Заслуженный артист России.

Женщины 
 Таланова, Галина Борисовна (род. 1961) — российская писательница, поэт-прозаик.
 Таланова, Надежда Александровна (род. 1967) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1994 года.
 Таланова, Хиония Ивановна (1822—1880) — русская актриса.

См. также